Die BMW Open 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 2. Mai bis 9. Mai 2010 in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Oeiras die Estoril Open sowie in Belgrad die Serbia Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tomáš Berdych, er schied jedoch in diesem Jahr schon im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale spielte der topgesetzte Marin Čilić gegen die Nummer 2 des Turniers Michail Juschny, welcher bereits 2007 und 2009 im Finale des Turniers stand. Der Russe konnte das Finale mit 6:3, 4:6 und 6:4 gewinnen und seinen siebten ATP Titel feiern. Im Doppel gewannen Jan Hernych und Ivo Minář im letzten Jahr den Titel, sie traten aber nicht zur Titelverteidigung an. Der Deutsche Michael Kohlmann und der US-Amerikaner Eric Butorac konnten ins Finale einziehen, verloren dort allerdings gegen Oliver Marach und Santiago Ventura, die damit ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. April bis 2. Mai 2010 April statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in München